FK Daugava Riga (1944), Sovjet voetbalclub uit de Letse SSR tussen 1944 en 1990
 FK Daugava Riga (1996), Letse voetbalclub opgericht als Torpedo Riga die in 1996 deze naam aannam en die na een fusie na 1998 verder ging als FK Riga.
 FK Daugava Riga (2003), Letse voetbalclub opgericht als FK Jūrmala die tussen 2012 en 2015 onder deze naam speelde.